

Імангуловська сільська рада — сільське поселення, Октябрський район, Оренбурзька область
 Імангуловська сільська рада — сільське поселення, Учалинський район, Башкортостан